Campione Pinse Cup 2021 var den 11. udgave af det danske etapeløb Pinse Cup for herrer. Serien bestod af tre selvstændige DCU licensløb med en samlet distance på 405 km, og blev kørt ved Silkeborg, Herning og Randers fra 22. til 24. maj 2021.
Den oprindelige 11. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Serien blev kørt efter pointsystem (pointgivning 50-1, vinderen af et løb fik 50 point, nr. 2 fik 49 point osv.). Rytteren med højeste pointscore efter de tre løb vandt etapeløbet. Ved pointlighed var resultatet af 3. afdeling i Randers afgørende. Rolf Sørensens tøjmærke Campione var navnesponsor for Pinse Cuppen, og uddelte efter hvert løb en gul førertrøje til løbets førende rytter, og en rød ungdomstrøje til den bedste U/23-rytter.

25 hold fra seks forskellige nationer stillede med ryttere til de tre løb.

Daniel Stampe fra  blev samlet vinder, efter han i det første løb endte på andenpladsen, vandt anden afdeling ved Herning, og sluttede på 11. pladsen ved løbet i Randers. Emil Vinther Schmidt fra Herning Cykle Klub endte på andenpladsen, og vandt løbets ungdomskonkurrence.

Afdelinger

1. afdeling - Silkeborg 
Silkeborg IF Cykling stod for afviklingen af Campione Pinse Cuppens første løb. Der skulle rytterne køre ti omgange på en 14,4 km lang rundstrækning ved Laven.

2. afdeling - Herning 
Den 23. maj, pinsedag, var Herning Cykle Klub arrangør af Pinse Cuppens andet løb. Der blev kørt seks omgange på en 23,8 km lang rundstrækning ved Kibæk.

3. afdeling - Randers 
Anden pinsedag, 24. maj, var Randers Cykleklub af 1910 arrangør af det sidste løb, og vinderen af Campione Pinse Cup skulle findes. Det var anden gang i Pinse Cuppens historie at Randers-klubben var arrangør af et løb, efter at de i 2019 overtog fra Hammel Cykle Klub. Der skulle køres ti omgange på en 11,9 km lang rundstrækning ved Harridslev.

Samlet resultat

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 1. afdeling i Silkeborg hos sportstiming.dk
 2. afdeling i Herning hos sportstiming.dk
 3. afdeling i Randers hos sportstiming.dk

DCU licensløb 2021
Sport i Silkeborg
Sport i Herning
Sport i Randers